Oltraggio al pudore – ogni atto ritenuto inappropriato alla vista del pubblico perché contrario al pudore sociale
 Offese al pudore e all'onore sessuale, nell'ordinamento della Repubblica Italiana 
 Adtemptata pudicitia – nel diritto pretorio 
 Oltraggio al pudore – film del 1964 di Silvio Amadio
 Oltraggio al pudore – romanzo di Tom Sharpe del 1973

Pagine correlate 
 Oltraggio